Galartza qui signifie en basque « lieu abondant en bois mort »

Toponymes

Pays basque 
 Galartza, quartier d'Aretxabaleta ;
 Galartza, quartier de Larrabetzu ;
 Galartza, quartier d'Etxebarria.

Horrez gain, honako pertsonen abizena ere bada:

Patronymes 
 Ladislao Galartza Etaio, pelotari à main nue ;
 :eu:Ladislao Galartza Lizartza, pelotari à main nue ;
 :eu:Enrike Galartza, pelotari à main nue ;
 :eu:Xabier Galartza, pelotari à main nue ;
 :eu:Iker Galartza, metteur en scène et acteur ;
 Txomin Garmendia Galartza, écrivain.

Toponymie basque
Patronyme basque